Hechtbrunnen steht für:
Hechtbrunnen Möhringen
Hechtbrunnen Teterow